Bala sau Băla se poate referi la:

Bala 
 Bala, Mehedinți
 Comuna Bala, Mehedinți
 Bala de Sus, Mehedinți
 Bala Town FC, club de fotbal

Băla 
 Băla, Mureș
 Comuna Băla, Mureș